Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Scott:
 Le HMS Scott (1917) était un destroyer de classe Amiralty. Il a été lancé en 1917 et coulé en 1918 par un sous-marin allemand.
 Le HMS Scott (J79) était un navire hydrographique lancé en 1938. Il a été utilisé comme navire d’escorte entre 1939 et 1940 et a été démantelé en 1965.
 Le HMS Scott (H131) est un navire hydrographique océanique lancé en 1996 et actuellement en service.